UQ steht für:
 Ubichinon-10, ein Chinon-Derivat
 Université du Québec, ein Verbund von 10 staatlichen Universitäten in der Provinz Québec (Kanada)
 University of Queensland in Australien
 O'Connor Airlines (IATA-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft
 Urumqi Air (IATA-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Umm al-Qaiwain (Emirat) (ISO-3166-2:AE-Code), eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate

Abkürzung